Contea di Grady o Grady County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Grady (Georgia)
 Contea di Grady (Oklahoma)